Badin (North Carolina), een plaats (town) in de Amerikaanse staat North Carolina
 Badin (Pakistan), een stad in Pakistan
 Badín, een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica
 Dolný Badín, een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica
 Horný Badín, een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica